Die Football League Second Division 1969/70 war die 67. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 9. August 1969 und endete am 20. April 1970.

Zweitligameister wurde Huddersfield Town und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Blackpool in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1970/71 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten AFC Sunderland und Sheffield Wednesday die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Aston Villa und Preston North End. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1970/71 der Third-Division-Gewinner FC Orient und der Drittligavizemeister Luton Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1969–70 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1969/70
1969